Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Wade 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Virginia Wade (finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Françoise Dürr (secondo turno)

 Wendy Overton (primo turno)
 Marcie Louie (secondo turno)
 Mona Guerrant (primo turno)
 Linky Boshoff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1976